Die Seite World Games 2022/Beachhandball/Frauen/Kader sammelt Informationen und Statistiken zu den Spielerinnen und Mannschaften, die am Turnier der Frauen im Beachhandball bei den World Games 2022 teilgenommen haben.

Abkürzungen 
 Nr. = Trikotnummer der Spielerin
 Name = Name der Spielerin
 GBD = Geburtsdatum der Spielerin
 Position = Spielposition der Spielerin (Hauptposition, Spielerin kann daneben noch weitere Positionen spielen)
 Verein = Verein der Spielerin, wenn bekannt der Beachhandball-Verein
 Flaggen = Spiele gegen diese Länder und die Ergebnisse
 Farben hinter den Flaggen = hellblau hinterlegt Spiel um Rang 5, Türkis hinterlegt Halbfinals, Bronze und Gold sind die Finals hinterlegt
 D = Disziplinarstrafen (im gesamten Turnier nur Zeitstrafen)
 P = erzielte Punkte im Spiel

Gesamtstatistik:
 Sp = Spiele im Turnierverlauf
 Pu = erzielte Punkte im Turnierverlauf
 Di = Disziplinarstrafen (in diesem Turnier nur Zeitstrafen)
 As = Assists
 St = Steals
 Tu = Turnover
 Bl = Blocks
 6m = an der Spielerin begangenes Foul dazu zu einem Strafwurf führte/von einer Spielerin begangenes Foul, das zu einem Strafwurf führte
 Sa = Saves (Anzahl der Würfe, die eine Torhüterin gehalten hat und die Zahl der Würfe auf ihr Tor)
 % = Prozentzahl der gehaltenen Würfe

Argentinien 

 Trainer: Salvador Comparone

Australien 

 Trainer: Andrew Kelso
 Betreuerin: Bernadette Coase

Mit Kaycee Clark, Allira Hudson-Gofers, Abby Mills und Aline Viana waren nur noch vier Spielerinnen im Kader, die auch schon gut zwei Wochen zuvor bei der WM im Kader gestanden hatten. Die sechs nachrückenden Spielerinnen hatten zuvor noch kein internationales Turnier für Australien bestritten.

Dänemark 

Dänemark konnte aufgrund eines ausgefallenen Fluges nicht anreisen und fiel deshalb für das Turnier aus.

Deutschland 

 Trainer: Alexander Novakovic
 Co-Trainerin: Hendrik Sander
 Physiotherapeut: Franziska Stadler
 Delegationsleiter: Jens Uwe Pfänder

Im Vergleich zum Titelgewinn bei den Weltmeisterschaften wenige Wochen zuvor ersetzte Linienspielerin Carolin Hübner die Specialistin Sarah Irmler. Damit ist Michelle Schäfer die einzige Specialistin der Mannschaft. Ebenfalls steht mit Katharina Filter nur eine Torhüterin im Kader; anders als bei der WM steht die zweite Torfrau Magdalena Frey auch nicht als Ersatz vor Ort zur Verfügung, sollte es zu einem Ausfall kommen. Insbesondere bei Shootouts übernahm die Shooterin Isabel Kattner alternierend als Feldspielerin die Rolle der Torhüterin. Belen Gettwart verletzte sich im Vorrundenspiel gegen Norwegen und fiel für den Rest des Turniers aus.

Mexiko 

Mexiko trat mit der identischen Mannschaft wie kurz zuvor bei den Weltmeisterschaften auf Kreta an.
 Trainer: Miguel Contreras

Norwegen 

 Trainer: Eskil Andreassen
 Physiotherapeutin: Clara Bjurulf

Norwegen rückte nur nach, weil die Weltmeister des Jahres 2018, Griechenland, aus verbandsinternen Termingründen nicht an den World Games teilnehmen konnte.

Vereinigte Staaten 

 Trainerin: Lisa Dunn
 Co-Trainerin: Michelle Mensing
 Physiotherapeutin: Christina McGuire
 Mannschaftsbetreuerin: Krista Austin

Im Vergleich zur Weltmeisterschaft wenige Wochen zuvor ersetzte Kimberly Popp Melissa Browne. Diese war wie Katiann Scherer, Taylee Tellechea und Rachel Wong Walker Ersatzspielerin.

Vietnam 

Vietnam nahm nicht mit der Beachhandball-Mannschaft an den World Games teil, weil sie aufgrund von Flugproblemen nicht rechtzeitig anreisen konnten.

Weblinks 

 Resultate auf der Webseite der World Games (englisch)
 Beachhandball-Turnier der Frauen bei den World Games 2022 auf der Webseite der IHF
 Results book der Beachhandball-Veranstaltung (englisch)

Anmerkungen 

Kader 2022 Frauen
Kaderliste
Liste (Beachhandball)